Isabel Barbudo es una pintora española, natural de Cúllar, en la provincia de Granada, cuya andadura artística comienza en 1979, con su primera exposición individual en la Galería Kreisler de Madrid y, a partir de entonces, expone en Valencia y Santander (1981), Málaga, Ginebra (Suiza) (1983), Montreal (Canadá) y Madrid (1984).

Participa en la Feria Internacional ARCO de 1985 (Madrid). Expone en Zaragoza en 1986, en Carouge (Suiza) en 1988, en Madrid y Houston (Texas) en 1990 y 1991, y en 2003 fue seleccionada para participar en la Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia (Italia). 

Tiene obras en importantes colecciones privadas de España, Alemania, Suiza, Canadá, EUA, Chile y Puerto Rico.

Características

Su pintura que podría encuadrarse en un surrealismo abstracto, posee una gran energía y sensibilidad, con dominio del color y del movimiento interno, y una original combinación de técnicas y materiales, que logran sugerir múltiples imágenes en un mismo cuadro, provocando una especie de corriente de emociones por su exquisita belleza y contenido. Ha realizado una interesantísima incursión en el Arte Digital, consiguiendo imágenes virtuales de extraordinaria belleza y complejidad.

Comentarios a su obra
  
"Las Provincias".Valencia, 3-2-81

La pintura de Isabel Barbudo en sus  
nuevas concepciones revitalizadoras
nos da una esperanza de renovación  
de la pintura moderna porque ella  
nos expresa un sentimiento de verdad mágica, combinación  
de arte y fantasía...
Enrique L.Fosar  
 
"Sur" Málaga, 12-2-83) 

Para entrar en la pintura de Isabel  
Barbudo, es necesario despojarse  
de muchísimos condicionamientos tradicionales y mirar, más que con  
los ojos, con el espíritu. Al contemplar 
sus cuadros, es inevitable quedar  
totalmente atrapado en la belleza  
de las formas, valentía de su temática
y dominio absoluto de la técnica, que 
le permite llegar a extremos  
de virtuosismo...
Rafael Cortes
   
Radio Cadena Española. 24-2-83)
 
Isabel Barbudo, hace que la plástica 
no pierda el movimiento, es más: que  
es ella misma la que genera un  
movimiento constante, haciendo musica 
de los colores... Con su excelente y  
vigoroso discurso plástico se sitúa, por 
encima de todo entre las primeras escenografas de Stravinski... 
Tales son la fuerza del color, del  
movimiento interno, de las imágenes  
y la propia y exultante musicalidad  
interior de cada una de  
sus realizaciones...
Julian Sesmero

Television Español,  25-9-84)
 
Pintura insolita, verdaderamente,  
pintura llena de color, de fuerza y  
de originalidad.  
Es una combinación de técnicas y  
materiales con una especial  
sensibilidad, que consigue sugerir  
múltiples imágenes raras, turbadoras,  
en un solo cuadro.  
Permite su forma de hacer pintura  
que cada obra sea una especie de  
corriente, de sentidos, de emociones  
y de sensibilidad derramada...
Felipe Mellizo 

Curriculum
Exposiciones Individuales
 1979. Galería Kreisler. Madrid.  
 1981. Galería Montferrato. Valencia.  
 1981. Galería Dintel. Santander.  
 1983. Caja de Ahorros Provincial. Málaga.
 1983. Galerie du Theatre.Ginebra. Suiza. 
 1984. Galerie de l´Isle. Montreal. Canadá. 
 1984. Galería Torres Begue. Madrid 
 1985. Feria Internacional ARCO-85.Madrid. 
 1986. Galería Atrium. Zaragoza.  
 1988. Galerie Regio Genevensis. Carouge. Ginebra. Suiza  
 1990. Sala Eurobuilding. Madrid.  
 1991. Museum Art Gallery. Houston.Texas. USA.  
 1993. Galería D. Madrid.  
 2003. Seleccionada para su participación en la Bienal Internacional de  
Arte Contemporáneo de la ciudad de Florencia. Italia

Enlaces externos 
Sitio web oficial 

Artelista-Galeria de Barbudo

Referencias 

Pintores de la provincia de Granada
Nacidos en Cúllar